Emmanuel Boateng ist der Name folgender Personen:

* Emmanuel Boateng (Fußballspieler, 1994) (Emmanuel Agyenim Boateng; * 1994), ghanaischer Fußballspieler 
 Emmanuel Boateng (Fußballspieler, 1996) (Emmanuel Okyere Boateng; * 1996), ghanaischer Fußballspieler 
 Emmanuel Boateng (Fußballspieler, 1997) (* 1997), ghanaischer Fußballspieler